Gerard de Vries (filosoof) (1948), Nederlands wetenschapsfilosoof
 Gerard de Vries (1648-1705) Nederlands filosoof (lector wijsbegeerte Leiden)
 Gerard de Vries (zanger) (1933-2015), Nederlands zanger en dj
 Gerard de Vries Lentsch (1883-1973), Nederlands zeiler
 Gerard Wallis de Vries (1936-2018), Nederlands ambtenaar, bestuurder en politicus